Jacq ist der Familienname folgender Person:

 Christian Jacq (* 1947), französischer Ägyptologe
 Éliane Jacq (1948–2011), französische Sprinterin
 Grégoire Jacq (* 1992), französischer Tennisspieler
 Réginald-André-Paulin-Edmond Jacq OP (1905–2001), Apostolischer Vikar von Lang Són et Cao Bang Viêtnam

Jacq. ist das offizielle botanische Autorenkürzel:

 Nikolaus Joseph von Jacquins (1727–1817), eines österreichischen Botanikers sowie Chemikers

JACQ